Симптом — термін, який використовують у медицині для означення клінічних проявів тієї чи іншої хвороби. Однак цей термін також використовують в іменуванні тих чи інших понять в інших галузях діяльності.

Медицина

Симптоми як такі 
 Аура (симптом) — своєрідний стан перцептивного (сприйнятливого) порушення, клінічний симптом, що передує припадку / нападу в людей, хворих на епілепсію.
 Водянка (симптом) — у загальному випадку означає скупчення транссудату в якій-небудь з порожнин тіла.
 Менінгеальні симптоми — ознаки подразнення мозкових оболон, які свідчать про наявність менінгеального синдрому.
 Патогномонічний симптом — ознака, яка свідчить про наявність лише однієї конкретної хвороби.
 Поліфагія (симптом) — порушення харчової поведінки, що проявляється підвищеним апетитом.

Симптоми-епоніми 
 Симптом Аарона — діагностичний симптом при апендициті.
 Симптом Абаді — відсутність болючості при здавлюванні п'яткового (ахілового) сухожилку.
 Симптом Керніга — один з менінгеальних симптомів.
 Симптом Кіарі — діагностичний симптом при епідемічному висипному тифі.
 Симптом Копліка — патогномонічний симптом кору.
 Симптом Левіна — характерне притискання руки чи кулака до груднини через біль, що виникає під час приступу стенокардії.
 Симптом Мюссе — прояв, який виявляють на тлі недостатності аортального клапана, що проявляється ритмічними похитуванням голови синхронно з ударами серця.
 Симптом Падалки — діагностичний симптом при черевному тифі та паратифах.
 Симптом Пастіа — дагностичний симптом при скарлатині та псевдотуберкульозі.
 Симптом Стімсона — діагностичний симптом у продромальному періоді кору.
 Стімсона тріада — сполучення трьох ознак у продромальному періоді кору.
 Симптом Стокса — набряк шиї, а іноді й обличчя, рук, верхньої частини грудей і ділянки лопаток, що супроводжується набуханням шкірних вен; ознака здавлювання верхньої порожнистої вени при пухлині середостіння.
 Симптом Щоткіна-Блюмберга — один з симптомів подразнення очеревини, які свідчить про наявність хірургічної патології з боку живота, є одним з найчастіших симптомів гострого апендициту, перитоніту.

Психологія 
 Психогенні симптоми — ті прояви, які виникають в людей внаслідок будь-якого сильного психогенного навантаження, зокрема, стигми.
 Симптом інфантильної безпорадності — термін психології, що означає підвищене відчуття безпорадності, некомпетентності, нежиттєздатності. Входить як складова до поняття «залежний розлад особистості».
 Симптом втрати безпосередності (також симптом «кризи 7-річного віку») — термін дитячої психології, якій свідчить про те, що між бажанням і дією створюється переживання того, яке значення ця дія буде мати для самої дитини. Це є наслідком утворення нового статусу дитячої особистості, яке відбувається при його вступу до школи.
 Симптом «гіркої цукерки» — термін дитячої психології, який свідчить про те, що коли дитині погано, але вона пробує цього не показувати рідним та ровесникам. Виникають труднощі виховання, які можуть призвести до то повного замкнення в собі дитини і відсутності управління особистістю.
 Симптом «емоційного дефіциту» — термін психології, який означає втрату емоційної складової діяльності, відсутність можливості ввійти у положення іншої людини, співчувати й співпереживати. Поступово симптом посилюється, все менше виявляється позитивних емоцій, проявляються все більше капризи, різкість, грубість, дратівливість і образи. Професіонал має відчуття, що він не може емоційно допомогти людям у своїй професійній діяльності.
 Симптом «емоційного відсторонення» — термін психології, який означає, що особистість повністю виключила емоції зі своєї професійної діяльності. Емоції не виникають ані на негативні, а ні на позитивні фактори під час роботи, але повноцінно проявляються у побутовій сфері.
 Симптом деперсоналізації (симптом особистого відсторонення) — термін із психології, який означає повну втрату цікавості до людини, з якою відбувається контакт або з об'єктом професійної діяльності, який сприймається негативно через його проблеми, запити, емоції. Все це призводить до неприємного сприйняття самого факту його існування. Дуже небезпечним є поєднання симптому деперсоналізації з психопатологічними змінами, що може призводити до кримінальних дій, направлених на іншу особистість.

Культура 
 «Полюбив свій симптом» — культурально-психологічний термін, якій означає примирення із своїми психогенними та іншими проявами, що об'єднують у цьому випадку в поняття симптом. Поширений на сьогодні термін у субкультурі концептуалізму. Його часто використовують для означення мінливості пошуку в творчості митця, зміни його сподівань, задумів, напрямків, здобутків тощо.
 Симптом продажності — термін, який свідчить про наявність в індивідуума взагалі, й у політика, державного діяча тощо схильності до неправомірних дій, в основі яких лежить отримання певного неправомірного винагородження.

Кінематограф 
 Симптоми () — британський фільм жахів 1974 року.

Музичні альбоми 
 Симптоми ( — музичний альбом 2012 року поп-панкового ізраїльського гурту Useless ID.

Музичні композиції 
 Симптоми () — композиція 2013 року південнокорейського K-pop і J-pop гурту SHINee.
 Симптоми — пісня 2002 року канадської співачки Аланіс Моріссетт.
 Симптом Всесвіту — пісенна композиція британської геві-метальної групи Black Sabbath з їхнього альбому 1975 року Sabotage.

Див. також 
 Список симптомів

Посилання